Алекса́ндр Вилья́мович Февра́льский (настоящая фамилия Якоби; 5 марта 1901, Москва — 1984) — советский театровед, искусствовед, критик.

Родился в семье инженера, владельца завода Вильяма Филипповича Якоби. Работал в РОСТА (март 1919—январь 1921), затем в агитотделе Главполитпросвета. В сентябре 1922 года поступил в ГИТИС. После ухода Мейерхольда из ГИТИСа в ноябре 1922 года перешёл в Мастерскую В. Э. Мейерхольда. Во второй половине 1924 года был личным секретарём Мейерхольда. Учёный секретарь театра Мейерхольда (апрель 1928—февраль 1929, декабрь 1930—сентябрь 1931), в ноябре 1935—июне 1936 референт по литературной части там же. Автор книг о В. Э. Мейерхольде и Маяковском.

Доктор искусствоведения (1962). Занимался грузинским и испанским театрами.

Произведения 
 1931: Десять лет театра Мейерхольда
 1959: Театр имени Руставели
 1940: Маяковский — драматург
 1971: Встречи с Маяковским
 1971: Первая советская пьеса. «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского
 1976: Записки ровесника века
 1978: Пути к синтезу: Мейерхольд и кино

Примечания

Источники 
 Пьесы о советском студенчестве. Комсомольская правда. 1927. № 96. 30 апреля.

Театроведы СССР
Театральные критики СССР
Искусствоведы СССР
Маяковеды
Исследователи русского авангарда